Mrežnica peut désigner :
La Mrežnica, une des quatre rivières passant dans à Karlovac en Croatie ;
Mrežnica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Barilović, comitat de Karlovac.